Белведир има више значења:
 Белведир (Јужна Каролина)
 Белведир (Калифорнија)
 Белведере (Анкона)
 Белведере (Белуно)
 Белведере (Бергамо)
 Белведере (Бијела)
 Белведере (Болоња)
 Белведере (Бреша)
 Белведере (Катанцаро)
 Белведере (Ферара)
 Белведере (Ђенова)
 Белведере (Гросето)
 Белведере (Мачерата)
 Белведере (Мантова)
 Белведере (Маса-Карара)
 Белведере (Месина)
 Белведере (Модена)
 Белведере (Напуљ)
 Белведере (Павија)
 Белведере (Перуђа)
 Белведере (Пескара)
 Белведере (Пјаченца)
 Белведере (Ређо Емилија)
 Белведере (Римини)
 Белведере (Рим)
 Белведере (Ровиго)
 Белведере (Салерно)
 Белведере (Сијена)
 Белведере (Сиракуза)
 Белведере (Терамо)
 Белведере (Торино)
 Белведере (Тренто)
 Белведере (Тревизо)
 Белведере (Удине)
 Белведере (Варезе)
 Белведере (Верчели)
 Белведере (Верона)
 Белведере (Виченца)